Osoby:
 Nadja Kamer – szwajcarska narciarka alpejska
 Waldemar Kamer – holenderski aktor

Inne:
 Eerste Kamer – wyższa izba parlamentu holenderskiego
 Tweede Kamer – niższa izba parlamentu holenderskiego

Zobacz też:
 Kammer